Холстово — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена на правом берегу реки Дубина, в 5 км к юго-востоку от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района